На проведените през януари 1992 година президентски избори в България е избран първият президент на Република България.

Резултати

Статистика 

1992
Избори през 1992 година
1992 година в България